Les mots hydrophilus (masculin), hydrophila (féminin) et hydrophilum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif du latin moderne signifiant « qui aime l'eau, hydrophile ».

 Hydrophilus est un genre d'insectes coléoptères, de la famille des Hydrophilidae.
 Hydrophilus est un genre de plantes monocotylédones, de la famille des Restionaceae. On n'en connaît qu'une espèce, , endémique de la province du Cap (Afrique du Sud).
 En taxonomie, les mots hydrophilus, hydrophila et hydrophilum servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales et végétales ayant des affinités pour l'eau. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : hydrophilus, hydrophila, hydrophilum.

Épithète spécifique